Il doppio dell'International Women's Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Mariaan de Swardt e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti.

La De Swardt ha fatto coppia con Olena Tatarkova, ma ha perso in semifinale contro Martina Hingis e Anna Kurnikova.

La Novotná ha fatto coppia con Nataša Zvereva e hanno perso in finale contro Martina Hingis e Anna Kurnikova.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Nataša Zvereva (finale)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1999